Stanisław Ignacy Fabijański (1865–1947) – polski malarz
 Stanisław Fabijański (ur. 1912) – polski prawnik, członek Komendy Obwodu BCh, delegat Powiatowej Delegatury Rządu